Ла-Иглесуэла () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Сан-Висенте. Занимает площадь 69 км². Население — 422 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 112 км.

Покровителем города считается святая дева де ла Олива.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Toledo
 La Iglesuela

Муниципалитеты Толедо